Па́зник:

 Пазник — столярный инструмент
 Пазник () — род растений семейства Астровые